Освободительная армия:

 Название армии Симона Боливара.
 Самоназвание повстанцев-мамбисес на Кубе.
 Армия освобождения юга в Мексике.